Il doppio maschile del Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

John Isner e Sam Querrey erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Kevin Anderson e Ashley Fisher.

Maks Mirny e Daniel Nestor hanno battuto in finale Eric Butorac e Jean-Julien Rojer 6–2, 6–7(6), [10–3].

Teste di serie

  Maks Mirny /  Daniel Nestor (campioni)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Horia Tecău (primo turno)

  Mark Knowles /  Michal Mertiňák (quarti di finale)
  Eric Butorac /  Jean-Julien Rojer (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2011